Lykurg (griechisch , lateinisch Lucurgus, Lycurgus, deutsch auch Lykurgos) ist der Name folgender Personen:

 Lykurg (Sparta), legendärer Gesetzgeber von Sparta
 Lykurgos (König von Sparta), spartanischer König 
 Lykurg (Thrakien), mythischer thrakischer König
 Lykurg (Arkadien), mythischer arkadischer König
 Lykurg (Athen), athenischer Politiker des 6. Jahrhunderts v. Chr.
 Lykurgos von Athen, athenischer Politiker und berühmter Redner des 4. Jahrhunderts v. Chr.
 Lykurg (Sohn des Boreas), Sohn des Windgottes Boreas

Siehe auch:
 Lykurgische Reformen, angeblich zwischen 650 v. Chr. und 550 v. Chr. von Lykurg erlassene Gesetze im antiken Sparta
 Lykurgus-Becher, ein dichroitischer Kelch (siehe Diatretglas#Bekannte Diatretgläser)